

Toponyme 

 Arboleda est une municipalité située dans le département de Nariño en Colombie.

Patronyme 

 Anderson Arboleda (2001-), coureur cycliste colombien.
 Carlos Armando Gruezo Arboleda (1995-), est un footballeur équatorien.
 Diego Arboleda (1996-), coureur cycliste colombien.
 Joaquín de Mosquera-Figueroa y Arboleda (1748-ap.1812), politicien et administrateur espagnol.
 Juan Felipe Osorio Arboleda (1995-), coureur cycliste colombien.
 Julio Arboleda Pombo (1817-1862), avocat, orateur, poète, militaire, journaliste, homme d'État, diplomate, parlementaire, membre d'académie, et dramaturge colombien.
 Manuel Santos Arboleda Sánchez (1979-), footballeur colombien.
 Níver Arboleda Diaz (1967-2011), footballeur colombien.
 Sergio Arboleda (1822-1888), est un journaliste et homme politique colombien.
 Clara Victoria Colbert de Arboleda (?-), une sociologue colombienne.

Divers 
 L'Estadio La Arboleda est un stade de football paraguayen
Patronyme hispanique